Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Istanbul Cup 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla dánská tenistka Caroline Wozniacká, která se turnaje nezúčastnila.

Vítězkou dvouhry se stala nenasazená Ukrajinka Lesja Curenková, jež ve finále zdolala polskou tenistku Urszulu Radwańskou po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–1. V probíhající sezóně i na okruhu WTA Tour tak první finálovou účast proměnila v premiérové turnajové vítězství.

Sedm z osmi nasazených hráček nepřešlo druhé kolo a tři nejvýše nasazené vypadly již v úvodní fázi turnaje.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Istanbul Cup
WTA Tour 2015
Tenis v Turecku v roce 2015